Die Fußball-Westasienmeisterschaft der Frauen 2010 war die dritte Austragung des von der AFC Subkonföderation WAFF ausgetragenen Turniers. Alle Spiele wurden vom 20. September bis zum 28. Februar 2010 in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate Abu Dhabi, ausgetragen. Erstmals dabei waren die Mannschaften von Kuwait und der Vereinigten Arabischen Emirate als Gastgeber. Im Gegensatz zur vorherigen Austragung fehlten die Mannschaften aus dem Libanon und Syrien. Erneut dabei waren die Auswahlen von Bahrain und Palästina. Titelträger war Jordanien, die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewann das Turnier.

Modus 
Erstmals in der Geschichte des Turniers, wurden die Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Aus diesen nahmen jeweils die ersten beiden Mannschaften am Halbfinale teil. Dabei spielte der Erste aus der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B, sowie der Erste der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A. Die beiden Gewinner aus diesen Partien nahmen am Finale teil und die Verlierer machten den dritten Platz unter sich aus.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz Drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Statistiken des Wettbewerbs auf RSSSF.com

Fußball-Westasienmeisterschaft
Fußballveranstaltung 2010
Fußball (Vereinigte Arabische Emirate)
Sportveranstaltung in Abu Dhabi